Le titre de cet article comprend le caractère ö. Quand celui-ci n'est pas disponible ou n'est pas désiré, le nom de l'article peut être représenté comme Doerr.

Patronymie

 Bobby Doerr (1918-2017) est un joueur américain de baseball.
 Hans Dörr (1897-1960]) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Hugolinus Dörr (1895-1940), prêtre catholique opposant au nazisme.
 John Doerr est un investisseur américain en capital risque.
 Karl Dörr (1949-), homme politique allemand.
 Wilhelm Dörr (1881-1955) est un ancien tireur à la corde et athlète